Naranjito (mascotte), de mascotte van het Wereldkampioenschap voetbal 1982
Geografie:
Naranjito (Ecuador), een gemeente in de Ecuadoraanse provincie Guayas
Naranjito (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Santa Bárbara
Naranjito (gemeente in Puerto Rico), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
Naranjito (Puerto Rico), de hoofdplaats van deze gemeente